Freeport ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Freeport (Florida)
 Freeport (Illinois)
 Freeport (Indiana)
 Freeport (Iowa)
 Freeport (Kalifornien)
 Freeport (Kansas)
 Freeport (Maine)
 Freeport (Michigan)
 Freeport (Minnesota)
 Freeport (New York)
 Freeport (Ohio)
 Freeport (Pennsylvania)
 Freeport (Texas)

Andere:
 Freeport (Bahamas)
 Freeport (Nova Scotia)
 Freeport (Tortuga)
 Freeport (Trinidad und Tobago)

Freeport steht für:
 Freeport (Band), deutsches Jazztrio
 Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., ein US-amerikanisches Bergbauunternehmen
 Genfer Freeport, ein Zollfreilager in Genf
 Luxembourg Freeport, ein Zollfreilager in Luxemburg

Siehe auch:
 Freeport Township